Amerikai Egyesült Államok
Kenton (Delaware)
Kenton Hundred
Kenton megye, Kentucky
Kenton (Kentucky)
Kenton (Michigan)
Kenton (Ohio)
Kenton (Oklahoma)
Kenton (Tennessee)
Kenton megye (Kentucky)
 Egyesült Királyság
Kenton (London)
egyéb
Kenton állomás, London, EK
Kenton/North Denver Avenue megállóhely, Portland OR, USA